Antonio Abadía peut désigner :
 Antonio Abadía (?-1791), un compositeur espagnol ;
 Antonio Abadía (1990-), un athlète espagnol.